Lista państw według wskaźników nierównomierności w dystrybucji dochodów, w tym współczynnika Giniego, na podstawie danych ONZ i CIA.

Legenda:R/P 10%: Stosunek średniego dochodu najbogatszych 10% do najbiedniejszych 10% ludnościR/P 20%: Stosunek średniego dochodu najbogatszych 20% do najbiedniejszych 20% ludnościGini: Współczynnik GiniegoUN: Dane ONZCIA: Dane według CIA-The World FactbookGPI: Dane według Światowego Indeksu Pokoju.

R/P 10%: Stosunek najbogatszych 10% do najbiedniejszych 10% ludności; R/P 20%: Stosunek najbogatszych 20% do najbiedniejszych 20% ludności; Gini: Współczynnik Giniego; UN: Dane ONZ; CIA: Dane według CIA-The World Factbook

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Światowa dystrybucja bogactwa gospodarstw domowych
 Mapa ubóstwa na świecie

Organizacja Narodów Zjednoczonych
Polityka społeczna
Wskaźniki makroekonomiczne
Zrównoważony rozwój
Makroekonomia
Listy związane z gospodarką
Listy państw według zagadnień